Complete Best est le nom de plusieurs compilations musicales, dont :

 Complete Best, une compilation de dream sortie en 2007 ;
 Complete Best, un album de Perfume sorti en 2007 ;
 Complete Best Vol.1 / Vol.2, deux compilations de globe sorties en 2007 ;
 Complete Best Vol.1 / Vol.2, deux compilations de Every Little Thing sorties en 2010 ;
 Complete Best, une compilation de MAX sortie en 2010 ;
 Complete Best Album 2001-2007, une compilation de Maki Goto sortie en 2010 ;